CSP может обозначать:
 CSP () — криптопровайдер;
 CSP () — Центр политики безопасности (США);
 CSP () — теория взаимодействующих последовательных процессов, разработанная Чарльзом Э. Хоаром;
  () — пакет поддержки чипа, см. также Board Support Package;
  () — тип миниатюрного корпуса интегральной схемы, по размеру сопоставимый с размером кристалла;
  () — поставщик «облачных» услуг.
  () — политика защиты содержимого, дополнительный уровень безопасности веб-сайтов, который помогает обнаружить и смягчить некоторые виды атак на них, в том числе межсайтовый скриптинг и инъекцию данных